Winnsboro désigne :

 Winnsboro, une ville de Caroline du Sud ;
 Winnsboro, une ville de Louisiane ;
 Winnsboro, une ville du Texas.